Il Gran Premio Superstars di Imola 2009 è la prima prova delle Superstars Series 2009. Questo appuntamento vale per tutti e due i campionati in programma quest'anno.

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale ed Italiana

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series